Waldstadion, stadion Paschingban, Felső-Ausztriában. Raiffeisen Arena néven is ismert
 Waldstadion, a VfR Aalen stadionja Aalenben, Baden-Württembergben
 Waldstadion, a frankfurti Commerzbank-Arena korábbi neve